Procijanidinski dimeri su specifičan tip proantocijanidina, koji su klasa flavonoida. Oni su oligomeri flavan-3-ola.

 Dimerni B-tip proantocijanidina
 Dimerni A-tip proantocijanidina

Димери